The Singles: The First Ten Years — двойной альбом-компиляция шведской группы ABBA, выпущенный в 1982 году. В диск вошло большинство песен-хитов, записанных группой за десять лет своего существования, и две новых песни: «The Day Before You Came» и «Under Attack».

The Singles: The First Ten Years, в 1983 году был выпущен на CD , но в начале 1990-х годов был заменён на более успешный релиз ABBA Gold: Greatest Hits (1992), а затем и на The Definitive Collection.

Эта коллекция из двадцати трёх песен (синглы плюс две новых вещи) подтверждает то, что немногие знали в США — ABBA является величайшей поп-группой последних десяти лет…

…Abba создают притягательные, глубоко эмоциональные записи, в которых открытые сентиментальные мелодии противопоставляются инструментальному напряжению…

«Abba — The Singles» есть лишнее доказательство непреодолимой мощи броской мелодии…

Список композиций

Сторона А 
 «Ring Ring» (Anderson, Andersson, Cody, Sedaka, Ulvaeus) — 3:04
 «Waterloo» (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 2:42
 «So Long» (Andersson, Ulvaeus) — 3:05
 «I Do, I Do, I Do, I Do, I Do» (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 3:15
 «SOS» (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 3:20
 «Mamma Mia» (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 3:32
 «Fernando» (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 4:13

Сторона B 
 «Dancing Queen» (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 3:51
 «Money, Money, Money» (Andersson, Ulvaeus) — 3:05
 «Knowing Me, Knowing You» (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 4:01
 «The Name of the Game» [редактированная версия] (Anderson, Andersson, Ulvaeus) — 3:59
 «Take a Chance on Me» (Andersson, Ulvaeus) — 4:05
 «Summer Night City» (Andersson, Ulvaeus) — 3:34

Сторона C 
 «Chiquitita» (Andersson, Ulvaeus) — 5:24
 «Does Your Mother Know» (Andersson, Ulvaeus) — 3:13
 «Voulez-Vous» (Andersson, Ulvaeus) — 5:07
 «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)» (Andersson, Ulvaeus) — 4:50
 «I Have a Dream» (Andersson, Ulvaeus) — 4:42

Сторона D 
 «The Winner Takes It All» (Andersson, Ulvaeus) — 4:54
 «Super Trouper» (Andersson, Ulvaeus) — 4:12
 «One of Us» (Andersson, Ulvaeus) — 3:56
 «The Day Before You Came» (Andersson, Ulvaeus) — 5:50
 «Under Attack» (Andersson, Ulvaeus) — 3:46

В записи участвовали 
 ABBA
 Бенни Андерссон — синтезатор, клавиши, вокал
 Агнета Фельтског — вокал
 Анни-Фрид Лингстад — вокал
 Бьорн Ульвеус — акустическая гитара, гитара, вокал

 Дополнительно
 Ulf Andersson — саксофон
 Ola Brunkert — барабаны
 Lars Carlsson — горн
 Christer Eklund — саксофон
 Malando Gassama — перкуссия
 Anders Glenmark — гитара
 Rutger Gunnarsson — бас
 Roger Palm — барабаны
 Janne Schaffer — гитара
 Åke Sundqvist — перкуссия
 Mike Watson — бас
 Lasse Wellander — гитара

 Продюсеры
 Бенни Андерссон
 Бьорн Ульвеус

 Аудиоинженер
 Майкл Третов

Позиции в чартах 
Альбом — UK Album Chart

Синглы — UK Singles Chart

Singles: First Ten Years, The
Сборники на английском языке
Альбомы Epic Records
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Polar Music
Альбомы, спродюсированные Бенни Андерссоном
Альбомы, спродюсированные Бьорном Ульвеусом